Nadaud ist der Familienname von:

 Édouard Nadaud
 Gustave Nadaud (1820–1893), französischer Goguettier, Dichter und Chansonnier